Une étude littéraire est un travail portant sur le domaine littéraire, que ce soit sur un ou plusieurs auteurs, d'œuvres, ou même d'un genre littéraire. Elle s'appuie en général sur un corpus bibliographique.

Étude d'une œuvre 
 Contexte (Édition : Date, lieu, nombre, impact. Auteur : Biographie, œuvres. Œuvre : Résumé, extrait, commentaire.)
 Thèmes (Couverture : Indication. Index : Structure, composition. Situation : Préface, postface.)
 Aperçus (Aide visuelle, et cinématographique de l'œuvre en question mise en page.)
 Séquences (Idée : Principale, secondaire. Ordre : Introduction > Conclusion > Développement.)
 Détails (Mot-clé, citation.)

Notes et références

Voir aussi 
 Lecture

Articles connexes 
 Encyclopédie

Analyse littéraire
Genre et forme littéraire
Communication scientifique